Мотилья-дель-Паланкар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Занимает площадь 73,70 км². Население — 6195 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 68 км.

Покровителями города считаются святой Хиль Абад и Инмакулада Консепсион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Motilla del Palancar.

Муниципалитеты Куэнки